Il toponimo Jaen o Jaén può riferirsi a.

 Jaen – municipalità delle Filippine nella Provincia di Nueva Ecija
 Jaén – comune della Spagna nella comunità autonoma dell'Andalusia